Grand Prix Brazílie 1988 (oficiálně 17o Grande Premio do Brasil) se jela na okruhu Jacarepagua v Rio de Janeiro v Brazílii dne 3. dubna 1988. Závod byl prvním v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Brazílie